Daniel Brosinski (Karlsruhe, 17 de julho de 1988) é um futebolista profissional alemão que atua como defensor.

Carreira 
Daniel Brosinski começou a carreira no Karlsruher. 

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do 1. FSV Mainz 05
Naturais de Karlsruhe